Рейнджър ( е „горски“, „лесничей“, „странник“, „ловец“, „конен полицай“) може да се отнася за:
 Рейнджър (програма), серия космически апарати
 Рейнджър 1, космически апарат
 Рейнджър (CV-4), американски самолетоносач
 Форд Рейнджър, няколко модела автомобили